

119001–119100 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 119001 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=002 bgcolor=#E3E3E3
| 119002 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=003 bgcolor=#F1F1F1
| 119003 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=004 bgcolor=#E3E3E3
| 119004 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=005 bgcolor=#E3E3E3
| 119005 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=006 bgcolor=#E3E3E3
| 119006 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=007 bgcolor=#F1F1F1
| 119007 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=008 bgcolor=#E3E3E3
| 119008 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=009 bgcolor=#E3E3E3
| 119009 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=010 bgcolor=#E3E3E3
| 119010 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=011 bgcolor=#E3E3E3
| 119011 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=012 bgcolor=#FAFAFA
| 119012 ||  || 28 dez 2000 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=013 bgcolor=#E3E3E3
| 119013 ||  || 22 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=014 bgcolor=#E3E3E3
| 119014 ||  || 28 dez 2000 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=015 bgcolor=#E3E3E3
| 119015 ||  || 23 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=016 bgcolor=#E3E3E3
| 119016 ||  || 2 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=017 bgcolor=#E3E3E3
| 119017 ||  || 5 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=018 bgcolor=#FAFAFA
| 119018 ||  || 5 jan 2001 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=019 bgcolor=#E3E3E3
| 119019 ||  || 5 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=020 bgcolor=#E3E3E3
| 119020 ||  || 5 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=021 bgcolor=#E3E3E3
| 119021 ||  || 4 jan 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || Brangane || 
|-id=022 bgcolor=#FAFAFA
| 119022 ||  || 15 jan 2001 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=023 bgcolor=#FAFAFA
| 119023 ||  || 18 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=024 bgcolor=#E3E3E3
| 119024 ||  || 19 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=025 bgcolor=#E3E3E3
| 119025 ||  || 20 jan 2001 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=026 bgcolor=#FAFAFA
| 119026 ||  || 26 jan 2001 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=027 bgcolor=#E3E3E3
| 119027 ||  || 1 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=028 bgcolor=#E3E3E3
| 119028 ||  || 13 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=029 bgcolor=#E3E3E3
| 119029 ||  || 13 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=030 bgcolor=#E3E3E3
| 119030 ||  || 16 fev 2001 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=031 bgcolor=#E3E3E3
| 119031 ||  || 17 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=032 bgcolor=#E3E3E3
| 119032 ||  || 19 fev 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=033 bgcolor=#E3E3E3
| 119033 ||  || 13 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=034 bgcolor=#E3E3E3
| 119034 || 2001 FR || 16 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=035 bgcolor=#E3E3E3
| 119035 ||  || 21 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=036 bgcolor=#E3E3E3
| 119036 ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=037 bgcolor=#FAFAFA
| 119037 ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=038 bgcolor=#E3E3E3
| 119038 ||  || 21 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || Ursula || 
|-id=039 bgcolor=#E3E3E3
| 119039 ||  || 16 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=040 bgcolor=#E3E3E3
| 119040 ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=041 bgcolor=#E3E3E3
| 119041 ||  || 24 mar 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=042 bgcolor=#FAFAFA
| 119042 ||  || 17 abr 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=043 bgcolor=#FAFAFA
| 119043 ||  || 16 abr 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=044 bgcolor=#FFDAB5
| 119044 ||  || 18 abr 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=045 bgcolor=#FAFAFA
| 119045 ||  || 21 abr 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=046 bgcolor=#FAFAFA
| 119046 ||  || 18 abr 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=047 bgcolor=#FFDAB5
| 119047 ||  || 18 abr 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=048 bgcolor=#FAFAFA
| 119048 ||  || 27 abr 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=049 bgcolor=#FAFAFA
| 119049 ||  || 26 abr 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=050 bgcolor=#FAFAFA
| 119050 ||  || 27 abr 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=051 bgcolor=#FAFAFA
| 119051 ||  || 14 mai 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=052 bgcolor=#FAFAFA
| 119052 || 2001 KZ || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=053 bgcolor=#FAFAFA
| 119053 ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=054 bgcolor=#FAFAFA
| 119054 ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=055 bgcolor=#FAFAFA
| 119055 ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=056 bgcolor=#FFDAB5
| 119056 ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=057 bgcolor=#FAFAFA
| 119057 ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=058 bgcolor=#FAFAFA
| 119058 ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=059 bgcolor=#FAFAFA
| 119059 ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=060 bgcolor=#FAFAFA
| 119060 ||  || 21 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=061 bgcolor=#FAFAFA
| 119061 ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=062 bgcolor=#FAFAFA
| 119062 ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=063 bgcolor=#FAFAFA
| 119063 ||  || 24 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=064 bgcolor=#FAFAFA
| 119064 ||  || 18 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=065 bgcolor=#FAFAFA
| 119065 ||  || 24 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=066 bgcolor=#DFDFFF
| 119066 ||  || 23 mai 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie || Vesta || 
|-id=067 bgcolor=#DFDFFF
| 119067 ||  || 23 mai 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie || — || 
|-id=068 bgcolor=#DFDFFF
| 119068 ||  || 23 mai 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie || Pallas || 
|-id=069 bgcolor=#DFDFFF
| 119069 ||  || 23 mai 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie || — || 
|-id=070 bgcolor=#DFDFFF
| 119070 ||  || 23 mai 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie || Vesta || 
|-id=071 bgcolor=#FAFAFA
| 119071 ||  || 13 jun 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=072 bgcolor=#FAFAFA
| 119072 ||  || 13 jun 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=073 bgcolor=#FAFAFA
| 119073 ||  || 15 jun 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=074 bgcolor=#FAFAFA
| 119074 ||  || 11 jun 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=075 bgcolor=#FAFAFA
| 119075 ||  || 11 jun 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=076 bgcolor=#FAFAFA
| 119076 ||  || 15 jun 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=077 bgcolor=#FAFAFA
| 119077 ||  || 16 jun 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=078 bgcolor=#FAFAFA
| 119078 ||  || 19 jun 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=079 bgcolor=#FAFAFA
| 119079 ||  || 27 jun 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=080 bgcolor=#FAFAFA
| 119080 ||  || 24 jun 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=081 bgcolor=#FAFAFA
| 119081 ||  || 13 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=082 bgcolor=#FAFAFA
| 119082 ||  || 13 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=083 bgcolor=#FAFAFA
| 119083 ||  || 15 jul 2001 || Ondřejov || L. Kotková || — || 
|-id=084 bgcolor=#FAFAFA
| 119084 ||  || 14 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=085 bgcolor=#FAFAFA
| 119085 ||  || 14 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=086 bgcolor=#FAFAFA
| 119086 ||  || 12 jul 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=087 bgcolor=#FAFAFA
| 119087 ||  || 14 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=088 bgcolor=#FAFAFA
| 119088 ||  || 14 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=089 bgcolor=#FAFAFA
| 119089 ||  || 14 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=090 bgcolor=#FAFAFA
| 119090 ||  || 18 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=091 bgcolor=#FAFAFA
| 119091 ||  || 20 jul 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=092 bgcolor=#FAFAFA
| 119092 ||  || 19 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=093 bgcolor=#FAFAFA
| 119093 ||  || 17 jul 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=094 bgcolor=#FAFAFA
| 119094 ||  || 16 jul 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=095 bgcolor=#FAFAFA
| 119095 ||  || 17 jul 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=096 bgcolor=#FAFAFA
| 119096 ||  || 18 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=097 bgcolor=#FAFAFA
| 119097 ||  || 19 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=098 bgcolor=#FAFAFA
| 119098 ||  || 20 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=099 bgcolor=#FAFAFA
| 119099 ||  || 20 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=100 bgcolor=#FAFAFA
| 119100 ||  || 22 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|}

119101–119200 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 119101 ||  || 16 jul 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=102 bgcolor=#FAFAFA
| 119102 ||  || 16 jul 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=103 bgcolor=#FAFAFA
| 119103 ||  || 21 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=104 bgcolor=#FAFAFA
| 119104 ||  || 21 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=105 bgcolor=#FAFAFA
| 119105 ||  || 26 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=106 bgcolor=#FAFAFA
| 119106 ||  || 16 jul 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=107 bgcolor=#FAFAFA
| 119107 ||  || 16 jul 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=108 bgcolor=#FAFAFA
| 119108 ||  || 23 jul 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=109 bgcolor=#F1F1F1
| 119109 ||  || 19 jul 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=110 bgcolor=#FAFAFA
| 119110 ||  || 19 jul 2001 || Palomar || NEAT || Mitidika || 
|-id=111 bgcolor=#FAFAFA
| 119111 ||  || 20 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=112 bgcolor=#FAFAFA
| 119112 ||  || 25 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=113 bgcolor=#FAFAFA
| 119113 ||  || 28 jul 2001 || Ondřejov || Ondřejov Obs. || — || 
|-id=114 bgcolor=#FAFAFA
| 119114 ||  || 26 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=115 bgcolor=#FAFAFA
| 119115 ||  || 29 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=116 bgcolor=#FAFAFA
| 119116 ||  || 29 jul 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=117 bgcolor=#FAFAFA
| 119117 ||  || 26 jul 2001 || Haleakalā || NEAT || Mitidika || 
|-id=118 bgcolor=#FAFAFA
| 119118 ||  || 20 jul 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=119 bgcolor=#FAFAFA
| 119119 ||  || 28 jul 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=120 bgcolor=#F1F1F1
| 119120 ||  || 29 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=121 bgcolor=#FAFAFA
| 119121 ||  || 20 jul 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=122 bgcolor=#FAFAFA
| 119122 ||  || 23 jul 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=123 bgcolor=#FAFAFA
| 119123 ||  || 25 jul 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=124 bgcolor=#FAFAFA
| 119124 ||  || 27 jul 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=125 bgcolor=#FAFAFA
| 119125 ||  || 27 jul 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=126 bgcolor=#FAFAFA
| 119126 ||  || 28 jul 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=127 bgcolor=#FAFAFA
| 119127 ||  || 28 jul 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=128 bgcolor=#FAFAFA
| 119128 ||  || 28 jul 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=129 bgcolor=#FAFAFA
| 119129 ||  || 16 jul 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || Mitidika || 
|-id=130 bgcolor=#FAFAFA
| 119130 ||  || 27 jul 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=131 bgcolor=#FAFAFA
| 119131 || 2001 PN || 1 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=132 bgcolor=#FAFAFA
| 119132 ||  || 8 ago 2001 || Palomar || NEAT || Mitidika || 
|-id=133 bgcolor=#FAFAFA
| 119133 ||  || 8 ago 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=134 bgcolor=#FAFAFA
| 119134 ||  || 8 ago 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=135 bgcolor=#FAFAFA
| 119135 ||  || 8 ago 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=136 bgcolor=#FAFAFA
| 119136 ||  || 11 ago 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=137 bgcolor=#FAFAFA
| 119137 ||  || 11 ago 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=138 bgcolor=#FAFAFA
| 119138 ||  || 9 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=139 bgcolor=#FAFAFA
| 119139 ||  || 9 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=140 bgcolor=#F1F1F1
| 119140 ||  || 11 ago 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=141 bgcolor=#FAFAFA
| 119141 ||  || 11 ago 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=142 bgcolor=#FAFAFA
| 119142 ||  || 11 ago 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=143 bgcolor=#FAFAFA
| 119143 ||  || 13 ago 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=144 bgcolor=#FAFAFA
| 119144 ||  || 10 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=145 bgcolor=#FAFAFA
| 119145 ||  || 11 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=146 bgcolor=#FAFAFA
| 119146 ||  || 12 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=147 bgcolor=#FFDAB5
| 119147 ||  || 14 ago 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel || — || 
|-id=148 bgcolor=#F1F1F1
| 119148 ||  || 14 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=149 bgcolor=#FAFAFA
| 119149 ||  || 14 ago 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=150 bgcolor=#FAFAFA
| 119150 ||  || 13 ago 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=151 bgcolor=#FAFAFA
| 119151 ||  || 13 ago 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=152 bgcolor=#FAFAFA
| 119152 ||  || 13 ago 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=153 bgcolor=#FAFAFA
| 119153 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=154 bgcolor=#FAFAFA
| 119154 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=155 bgcolor=#FAFAFA
| 119155 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=156 bgcolor=#F1F1F1
| 119156 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=157 bgcolor=#FAFAFA
| 119157 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=158 bgcolor=#F1F1F1
| 119158 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=159 bgcolor=#FAFAFA
| 119159 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=160 bgcolor=#FAFAFA
| 119160 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=161 bgcolor=#F1F1F1
| 119161 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=162 bgcolor=#FAFAFA
| 119162 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=163 bgcolor=#FAFAFA
| 119163 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=164 bgcolor=#FAFAFA
| 119164 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=165 bgcolor=#FAFAFA
| 119165 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=166 bgcolor=#FAFAFA
| 119166 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=167 bgcolor=#FAFAFA
| 119167 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=168 bgcolor=#FAFAFA
| 119168 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=169 bgcolor=#FAFAFA
| 119169 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=170 bgcolor=#FAFAFA
| 119170 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=171 bgcolor=#FAFAFA
| 119171 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=172 bgcolor=#FAFAFA
| 119172 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=173 bgcolor=#FAFAFA
| 119173 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=174 bgcolor=#FAFAFA
| 119174 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=175 bgcolor=#FAFAFA
| 119175 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=176 bgcolor=#FAFAFA
| 119176 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=177 bgcolor=#FAFAFA
| 119177 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=178 bgcolor=#FAFAFA
| 119178 ||  || 17 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=179 bgcolor=#FAFAFA
| 119179 ||  || 19 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=180 bgcolor=#FAFAFA
| 119180 ||  || 20 ago 2001 || Oakley || C. Wolfe || — || 
|-id=181 bgcolor=#FAFAFA
| 119181 ||  || 17 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=182 bgcolor=#FAFAFA
| 119182 ||  || 17 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=183 bgcolor=#F1F1F1
| 119183 ||  || 17 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=184 bgcolor=#FAFAFA
| 119184 ||  || 17 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=185 bgcolor=#FAFAFA
| 119185 ||  || 21 ago 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=186 bgcolor=#F1F1F1
| 119186 ||  || 22 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=187 bgcolor=#F1F1F1
| 119187 ||  || 22 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=188 bgcolor=#FAFAFA
| 119188 ||  || 17 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=189 bgcolor=#FAFAFA
| 119189 ||  || 19 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=190 bgcolor=#FAFAFA
| 119190 ||  || 20 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=191 bgcolor=#FAFAFA
| 119191 ||  || 22 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=192 bgcolor=#FAFAFA
| 119192 ||  || 23 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=193 bgcolor=#FAFAFA
| 119193 ||  || 23 ago 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=194 bgcolor=#FAFAFA
| 119194 ||  || 20 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=195 bgcolor=#FAFAFA
| 119195 ||  || 25 ago 2001 || Emerald Lane || L. Ball || — || 
|-id=196 bgcolor=#FAFAFA
| 119196 ||  || 25 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=197 bgcolor=#FAFAFA
| 119197 ||  || 17 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=198 bgcolor=#FAFAFA
| 119198 ||  || 19 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=199 bgcolor=#FAFAFA
| 119199 ||  || 19 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=200 bgcolor=#FAFAFA
| 119200 ||  || 19 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

119201–119300 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 119201 ||  || 20 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=202 bgcolor=#FAFAFA
| 119202 ||  || 20 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=203 bgcolor=#FAFAFA
| 119203 ||  || 20 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=204 bgcolor=#FAFAFA
| 119204 ||  || 20 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=205 bgcolor=#FAFAFA
| 119205 ||  || 24 ago 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=206 bgcolor=#FAFAFA
| 119206 ||  || 25 ago 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=207 bgcolor=#FAFAFA
| 119207 ||  || 21 ago 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=208 bgcolor=#F1F1F1
| 119208 ||  || 23 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=209 bgcolor=#FAFAFA
| 119209 ||  || 23 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=210 bgcolor=#FAFAFA
| 119210 ||  || 23 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || Mitidika || 
|-id=211 bgcolor=#FAFAFA
| 119211 ||  || 23 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=212 bgcolor=#FAFAFA
| 119212 ||  || 24 ago 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=213 bgcolor=#FAFAFA
| 119213 ||  || 25 ago 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=214 bgcolor=#FAFAFA
| 119214 ||  || 25 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=215 bgcolor=#FAFAFA
| 119215 ||  || 22 ago 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=216 bgcolor=#FAFAFA
| 119216 ||  || 22 ago 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=217 bgcolor=#FAFAFA
| 119217 ||  || 22 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=218 bgcolor=#FAFAFA
| 119218 ||  || 23 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=219 bgcolor=#FAFAFA
| 119219 ||  || 23 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=220 bgcolor=#F1F1F1
| 119220 ||  || 23 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=221 bgcolor=#FAFAFA
| 119221 ||  || 23 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || Mitidika || 
|-id=222 bgcolor=#FAFAFA
| 119222 ||  || 23 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=223 bgcolor=#F1F1F1
| 119223 ||  || 23 ago 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=224 bgcolor=#FAFAFA
| 119224 ||  || 24 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=225 bgcolor=#FAFAFA
| 119225 ||  || 24 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=226 bgcolor=#FAFAFA
| 119226 ||  || 24 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=227 bgcolor=#FAFAFA
| 119227 ||  || 24 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=228 bgcolor=#FAFAFA
| 119228 ||  || 24 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=229 bgcolor=#FAFAFA
| 119229 ||  || 24 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=230 bgcolor=#FAFAFA
| 119230 ||  || 24 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=231 bgcolor=#F1F1F1
| 119231 ||  || 24 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=232 bgcolor=#FAFAFA
| 119232 ||  || 24 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=233 bgcolor=#F1F1F1
| 119233 ||  || 24 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=234 bgcolor=#FAFAFA
| 119234 ||  || 25 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=235 bgcolor=#FAFAFA
| 119235 ||  || 25 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=236 bgcolor=#FAFAFA
| 119236 ||  || 19 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=237 bgcolor=#F1F1F1
| 119237 ||  || 19 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=238 bgcolor=#FAFAFA
| 119238 ||  || 19 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=239 bgcolor=#FAFAFA
| 119239 ||  || 19 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=240 bgcolor=#FAFAFA
| 119240 ||  || 19 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=241 bgcolor=#FAFAFA
| 119241 ||  || 19 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=242 bgcolor=#FAFAFA
| 119242 ||  || 17 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=243 bgcolor=#FAFAFA
| 119243 ||  || 16 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=244 bgcolor=#FAFAFA
| 119244 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=245 bgcolor=#FAFAFA
| 119245 ||  || 26 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=246 bgcolor=#FAFAFA
| 119246 ||  || 24 ago 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=247 bgcolor=#FAFAFA
| 119247 ||  || 24 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=248 bgcolor=#FAFAFA
| 119248 ||  || 10 set 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=249 bgcolor=#FAFAFA
| 119249 ||  || 10 set 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=250 bgcolor=#F1F1F1
| 119250 ||  || 7 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=251 bgcolor=#FAFAFA
| 119251 ||  || 7 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=252 bgcolor=#FAFAFA
| 119252 ||  || 7 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=253 bgcolor=#FAFAFA
| 119253 ||  || 7 set 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=254 bgcolor=#FAFAFA
| 119254 ||  || 7 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=255 bgcolor=#FAFAFA
| 119255 ||  || 7 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=256 bgcolor=#F1F1F1
| 119256 ||  || 7 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=257 bgcolor=#F1F1F1
| 119257 ||  || 8 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=258 bgcolor=#FAFAFA
| 119258 ||  || 10 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=259 bgcolor=#FAFAFA
| 119259 ||  || 9 set 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=260 bgcolor=#FAFAFA
| 119260 ||  || 9 set 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=261 bgcolor=#FAFAFA
| 119261 ||  || 11 set 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=262 bgcolor=#FAFAFA
| 119262 ||  || 10 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=263 bgcolor=#FAFAFA
| 119263 ||  || 11 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=264 bgcolor=#FAFAFA
| 119264 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=265 bgcolor=#FAFAFA
| 119265 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=266 bgcolor=#FAFAFA
| 119266 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=267 bgcolor=#FAFAFA
| 119267 ||  || 10 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=268 bgcolor=#FAFAFA
| 119268 ||  || 10 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=269 bgcolor=#FAFAFA
| 119269 ||  || 10 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=270 bgcolor=#FAFAFA
| 119270 ||  || 10 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=271 bgcolor=#F1F1F1
| 119271 ||  || 10 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=272 bgcolor=#F1F1F1
| 119272 ||  || 10 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=273 bgcolor=#F1F1F1
| 119273 ||  || 10 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=274 bgcolor=#FAFAFA
| 119274 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=275 bgcolor=#FAFAFA
| 119275 ||  || 14 set 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=276 bgcolor=#FAFAFA
| 119276 ||  || 11 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=277 bgcolor=#FAFAFA
| 119277 ||  || 11 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=278 bgcolor=#FAFAFA
| 119278 ||  || 11 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=279 bgcolor=#F1F1F1
| 119279 ||  || 11 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=280 bgcolor=#F1F1F1
| 119280 ||  || 11 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=281 bgcolor=#FAFAFA
| 119281 ||  || 9 set 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=282 bgcolor=#FAFAFA
| 119282 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=283 bgcolor=#FAFAFA
| 119283 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=284 bgcolor=#FAFAFA
| 119284 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=285 bgcolor=#FAFAFA
| 119285 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=286 bgcolor=#FAFAFA
| 119286 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=287 bgcolor=#FAFAFA
| 119287 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=288 bgcolor=#FAFAFA
| 119288 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=289 bgcolor=#FAFAFA
| 119289 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=290 bgcolor=#FAFAFA
| 119290 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=291 bgcolor=#FAFAFA
| 119291 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=292 bgcolor=#FAFAFA
| 119292 ||  || 17 set 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=293 bgcolor=#FAFAFA
| 119293 ||  || 17 set 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=294 bgcolor=#FAFAFA
| 119294 ||  || 18 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=295 bgcolor=#F1F1F1
| 119295 ||  || 18 set 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=296 bgcolor=#F1F1F1
| 119296 ||  || 20 set 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=297 bgcolor=#FAFAFA
| 119297 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=298 bgcolor=#F1F1F1
| 119298 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=299 bgcolor=#FAFAFA
| 119299 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=300 bgcolor=#FAFAFA
| 119300 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

119301–119400 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 119301 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=302 bgcolor=#FAFAFA
| 119302 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=303 bgcolor=#FAFAFA
| 119303 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=304 bgcolor=#F1F1F1
| 119304 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=305 bgcolor=#FAFAFA
| 119305 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=306 bgcolor=#FAFAFA
| 119306 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=307 bgcolor=#FAFAFA
| 119307 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=308 bgcolor=#FAFAFA
| 119308 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=309 bgcolor=#FAFAFA
| 119309 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=310 bgcolor=#F1F1F1
| 119310 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=311 bgcolor=#F1F1F1
| 119311 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=312 bgcolor=#F1F1F1
| 119312 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=313 bgcolor=#F1F1F1
| 119313 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=314 bgcolor=#F1F1F1
| 119314 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=315 bgcolor=#BDFFBD
| 119315 ||  || 19 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=316 bgcolor=#FAFAFA
| 119316 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=317 bgcolor=#FAFAFA
| 119317 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=318 bgcolor=#FAFAFA
| 119318 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=319 bgcolor=#F1F1F1
| 119319 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=320 bgcolor=#F1F1F1
| 119320 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=321 bgcolor=#FAFAFA
| 119321 ||  || 20 set 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=322 bgcolor=#FAFAFA
| 119322 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=323 bgcolor=#F1F1F1
| 119323 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=324 bgcolor=#FAFAFA
| 119324 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=325 bgcolor=#FAFAFA
| 119325 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=326 bgcolor=#FAFAFA
| 119326 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=327 bgcolor=#FAFAFA
| 119327 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=328 bgcolor=#FAFAFA
| 119328 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=329 bgcolor=#FAFAFA
| 119329 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=330 bgcolor=#FAFAFA
| 119330 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=331 bgcolor=#FAFAFA
| 119331 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=332 bgcolor=#F1F1F1
| 119332 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=333 bgcolor=#F1F1F1
| 119333 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=334 bgcolor=#FAFAFA
| 119334 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=335 bgcolor=#FAFAFA
| 119335 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=336 bgcolor=#FAFAFA
| 119336 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=337 bgcolor=#FAFAFA
| 119337 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=338 bgcolor=#F1F1F1
| 119338 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=339 bgcolor=#FAFAFA
| 119339 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=340 bgcolor=#FAFAFA
| 119340 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=341 bgcolor=#FAFAFA
| 119341 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=342 bgcolor=#FAFAFA
| 119342 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=343 bgcolor=#FAFAFA
| 119343 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=344 bgcolor=#FAFAFA
| 119344 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=345 bgcolor=#FAFAFA
| 119345 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=346 bgcolor=#FAFAFA
| 119346 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=347 bgcolor=#F1F1F1
| 119347 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=348 bgcolor=#FAFAFA
| 119348 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=349 bgcolor=#FAFAFA
| 119349 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=350 bgcolor=#FAFAFA
| 119350 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=351 bgcolor=#FAFAFA
| 119351 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=352 bgcolor=#FAFAFA
| 119352 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=353 bgcolor=#FAFAFA
| 119353 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=354 bgcolor=#F1F1F1
| 119354 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=355 bgcolor=#F1F1F1
| 119355 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || Themis || 
|-id=356 bgcolor=#FAFAFA
| 119356 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=357 bgcolor=#FAFAFA
| 119357 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=358 bgcolor=#F1F1F1
| 119358 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=359 bgcolor=#F1F1F1
| 119359 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=360 bgcolor=#F1F1F1
| 119360 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=361 bgcolor=#F1F1F1
| 119361 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=362 bgcolor=#FAFAFA
| 119362 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=363 bgcolor=#FAFAFA
| 119363 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=364 bgcolor=#FAFAFA
| 119364 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=365 bgcolor=#FAFAFA
| 119365 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=366 bgcolor=#F1F1F1
| 119366 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || Meliboea || 
|-id=367 bgcolor=#F1F1F1
| 119367 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=368 bgcolor=#F1F1F1
| 119368 ||  || 26 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=369 bgcolor=#F1F1F1
| 119369 ||  || 21 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=370 bgcolor=#F1F1F1
| 119370 ||  || 21 set 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=371 bgcolor=#FAFAFA
| 119371 ||  || 22 set 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=372 bgcolor=#FAFAFA
| 119372 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=373 bgcolor=#F1F1F1
| 119373 ||  || 22 set 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=374 bgcolor=#F1F1F1
| 119374 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=375 bgcolor=#F1F1F1
| 119375 ||  || 25 set 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=376 bgcolor=#F1F1F1
| 119376 ||  || 25 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=377 bgcolor=#F1F1F1
| 119377 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=378 bgcolor=#FAFAFA
| 119378 ||  || 25 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=379 bgcolor=#F1F1F1
| 119379 ||  || 25 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=380 bgcolor=#F1F1F1
| 119380 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=381 bgcolor=#FAFAFA
| 119381 ||  || 18 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=382 bgcolor=#FAFAFA
| 119382 ||  || 25 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=383 bgcolor=#F1F1F1
| 119383 ||  || 21 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=384 bgcolor=#FAFAFA
| 119384 || 2001 TG || 5 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=385 bgcolor=#FAFAFA
| 119385 ||  || 11 out 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=386 bgcolor=#FAFAFA
| 119386 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=387 bgcolor=#FAFAFA
| 119387 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=388 bgcolor=#F1F1F1
| 119388 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=389 bgcolor=#FAFAFA
| 119389 ||  || 9 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=390 bgcolor=#F1F1F1
| 119390 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=391 bgcolor=#FAFAFA
| 119391 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=392 bgcolor=#F1F1F1
| 119392 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=393 bgcolor=#FAFAFA
| 119393 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=394 bgcolor=#F1F1F1
| 119394 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=395 bgcolor=#F1F1F1
| 119395 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=396 bgcolor=#F1F1F1
| 119396 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=397 bgcolor=#F1F1F1
| 119397 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=398 bgcolor=#F1F1F1
| 119398 ||  || 15 out 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=399 bgcolor=#FAFAFA
| 119399 ||  || 15 out 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=400 bgcolor=#FAFAFA
| 119400 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

119401–119500 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 119401 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=402 bgcolor=#F1F1F1
| 119402 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=403 bgcolor=#FAFAFA
| 119403 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=404 bgcolor=#FAFAFA
| 119404 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=405 bgcolor=#F1F1F1
| 119405 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=406 bgcolor=#F1F1F1
| 119406 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=407 bgcolor=#F1F1F1
| 119407 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=408 bgcolor=#FAFAFA
| 119408 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=409 bgcolor=#FAFAFA
| 119409 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=410 bgcolor=#FAFAFA
| 119410 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=411 bgcolor=#F1F1F1
| 119411 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=412 bgcolor=#FAFAFA
| 119412 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=413 bgcolor=#F1F1F1
| 119413 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=414 bgcolor=#F1F1F1
| 119414 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=415 bgcolor=#F1F1F1
| 119415 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=416 bgcolor=#FAFAFA
| 119416 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=417 bgcolor=#F1F1F1
| 119417 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=418 bgcolor=#FAFAFA
| 119418 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=419 bgcolor=#F1F1F1
| 119419 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=420 bgcolor=#F1F1F1
| 119420 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=421 bgcolor=#FAFAFA
| 119421 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=422 bgcolor=#F1F1F1
| 119422 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=423 bgcolor=#F1F1F1
| 119423 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=424 bgcolor=#F1F1F1
| 119424 ||  || 15 out 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=425 bgcolor=#FAFAFA
| 119425 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=426 bgcolor=#FAFAFA
| 119426 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=427 bgcolor=#F1F1F1
| 119427 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=428 bgcolor=#FAFAFA
| 119428 ||  || 15 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=429 bgcolor=#F1F1F1
| 119429 ||  || 12 out 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=430 bgcolor=#F1F1F1
| 119430 ||  || 12 out 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=431 bgcolor=#F1F1F1
| 119431 ||  || 12 out 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=432 bgcolor=#FAFAFA
| 119432 ||  || 11 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=433 bgcolor=#F1F1F1
| 119433 ||  || 12 out 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=434 bgcolor=#F1F1F1
| 119434 ||  || 12 out 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=435 bgcolor=#F1F1F1
| 119435 ||  || 12 out 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=436 bgcolor=#F1F1F1
| 119436 ||  || 13 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=437 bgcolor=#FAFAFA
| 119437 ||  || 14 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=438 bgcolor=#FAFAFA
| 119438 ||  || 10 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=439 bgcolor=#FAFAFA
| 119439 ||  || 10 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=440 bgcolor=#FAFAFA
| 119440 ||  || 10 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=441 bgcolor=#FAFAFA
| 119441 ||  || 10 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=442 bgcolor=#FAFAFA
| 119442 ||  || 10 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=443 bgcolor=#F1F1F1
| 119443 ||  || 10 out 2001 || Palomar || NEAT || Phocaea || 
|-id=444 bgcolor=#FAFAFA
| 119444 ||  || 10 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=445 bgcolor=#FAFAFA
| 119445 ||  || 15 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=446 bgcolor=#F1F1F1
| 119446 ||  || 15 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=447 bgcolor=#F1F1F1
| 119447 ||  || 11 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=448 bgcolor=#F1F1F1
| 119448 ||  || 15 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=449 bgcolor=#F1F1F1
| 119449 ||  || 15 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=450 bgcolor=#F1F1F1
| 119450 ||  || 15 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=451 bgcolor=#F1F1F1
| 119451 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=452 bgcolor=#FAFAFA
| 119452 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=453 bgcolor=#F1F1F1
| 119453 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=454 bgcolor=#F1F1F1
| 119454 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=455 bgcolor=#FAFAFA
| 119455 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=456 bgcolor=#F1F1F1
| 119456 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=457 bgcolor=#F1F1F1
| 119457 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=458 bgcolor=#F1F1F1
| 119458 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=459 bgcolor=#F1F1F1
| 119459 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=460 bgcolor=#F1F1F1
| 119460 ||  || 15 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=461 bgcolor=#FAFAFA
| 119461 ||  || 11 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=462 bgcolor=#FAFAFA
| 119462 ||  || 11 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=463 bgcolor=#F1F1F1
| 119463 ||  || 11 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=464 bgcolor=#F1F1F1
| 119464 ||  || 14 out 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=465 bgcolor=#F1F1F1
| 119465 ||  || 15 out 2001 || Palomar || NEAT || Phocaea || 
|-id=466 bgcolor=#F1F1F1
| 119466 ||  || 18 out 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=467 bgcolor=#F1F1F1
| 119467 ||  || 18 out 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=468 bgcolor=#FAFAFA
| 119468 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=469 bgcolor=#F1F1F1
| 119469 ||  || 22 out 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=470 bgcolor=#F1F1F1
| 119470 ||  || 24 out 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=471 bgcolor=#F1F1F1
| 119471 ||  || 24 out 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=472 bgcolor=#FAFAFA
| 119472 ||  || 25 out 2001 || Farpoint || G. Hug || — || 
|-id=473 bgcolor=#DFDFFF
| 119473 ||  || 19 out 2001 || Kitt Peak || M. W. Buie || — || 
|-id=474 bgcolor=#FAFAFA
| 119474 ||  || 16 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=475 bgcolor=#FAFAFA
| 119475 ||  || 16 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=476 bgcolor=#FAFAFA
| 119476 ||  || 16 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=477 bgcolor=#FAFAFA
| 119477 ||  || 16 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=478 bgcolor=#FAFAFA
| 119478 ||  || 16 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=479 bgcolor=#FAFAFA
| 119479 ||  || 16 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=480 bgcolor=#F1F1F1
| 119480 ||  || 16 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=481 bgcolor=#F1F1F1
| 119481 ||  || 16 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=482 bgcolor=#F1F1F1
| 119482 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=483 bgcolor=#F1F1F1
| 119483 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=484 bgcolor=#F1F1F1
| 119484 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=485 bgcolor=#F1F1F1
| 119485 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=486 bgcolor=#FAFAFA
| 119486 ||  || 16 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=487 bgcolor=#F1F1F1
| 119487 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=488 bgcolor=#F1F1F1
| 119488 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=489 bgcolor=#F1F1F1
| 119489 ||  || 18 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=490 bgcolor=#FAFAFA
| 119490 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=491 bgcolor=#F1F1F1
| 119491 ||  || 20 out 2001 || Haleakalā || NEAT || Phocaea || 
|-id=492 bgcolor=#FAFAFA
| 119492 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=493 bgcolor=#F1F1F1
| 119493 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=494 bgcolor=#F1F1F1
| 119494 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=495 bgcolor=#F1F1F1
| 119495 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=496 bgcolor=#F1F1F1
| 119496 ||  || 19 out 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=497 bgcolor=#F1F1F1
| 119497 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=498 bgcolor=#FAFAFA
| 119498 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=499 bgcolor=#F1F1F1
| 119499 ||  || 22 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=500 bgcolor=#E3E3E3
| 119500 ||  || 22 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

119501–119600 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 119501 ||  || 22 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=502 bgcolor=#F1F1F1
| 119502 ||  || 22 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=503 bgcolor=#FAFAFA
| 119503 ||  || 22 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=504 bgcolor=#F1F1F1
| 119504 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=505 bgcolor=#F1F1F1
| 119505 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=506 bgcolor=#F1F1F1
| 119506 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=507 bgcolor=#F1F1F1
| 119507 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=508 bgcolor=#F1F1F1
| 119508 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=509 bgcolor=#FAFAFA
| 119509 ||  || 21 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=510 bgcolor=#F1F1F1
| 119510 ||  || 21 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=511 bgcolor=#F1F1F1
| 119511 ||  || 21 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=512 bgcolor=#F1F1F1
| 119512 ||  || 22 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=513 bgcolor=#FAFAFA
| 119513 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=514 bgcolor=#F1F1F1
| 119514 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=515 bgcolor=#F1F1F1
| 119515 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=516 bgcolor=#F1F1F1
| 119516 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=517 bgcolor=#FAFAFA
| 119517 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=518 bgcolor=#F1F1F1
| 119518 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=519 bgcolor=#F1F1F1
| 119519 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=520 bgcolor=#F1F1F1
| 119520 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=521 bgcolor=#F1F1F1
| 119521 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=522 bgcolor=#F1F1F1
| 119522 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=523 bgcolor=#FAFAFA
| 119523 ||  || 23 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=524 bgcolor=#F1F1F1
| 119524 ||  || 19 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=525 bgcolor=#F1F1F1
| 119525 ||  || 19 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=526 bgcolor=#FAFAFA
| 119526 ||  || 24 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=527 bgcolor=#FAFAFA
| 119527 ||  || 21 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=528 bgcolor=#88F2FF
| 119528 ||  || 26 out 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=529 bgcolor=#F1F1F1
| 119529 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=530 bgcolor=#FAFAFA
| 119530 ||  || 6 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=531 bgcolor=#F1F1F1
| 119531 ||  || 8 nov 2001 || Bisei SG Center || BATTeRS || — || 
|-id=532 bgcolor=#F1F1F1
| 119532 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=533 bgcolor=#F1F1F1
| 119533 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=534 bgcolor=#F1F1F1
| 119534 ||  || 10 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=535 bgcolor=#F1F1F1
| 119535 ||  || 10 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=536 bgcolor=#FAFAFA
| 119536 ||  || 10 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=537 bgcolor=#FAFAFA
| 119537 ||  || 10 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=538 bgcolor=#F1F1F1
| 119538 ||  || 10 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=539 bgcolor=#F1F1F1
| 119539 ||  || 10 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=540 bgcolor=#F1F1F1
| 119540 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=541 bgcolor=#FAFAFA
| 119541 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=542 bgcolor=#F1F1F1
| 119542 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=543 bgcolor=#F1F1F1
| 119543 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=544 bgcolor=#F1F1F1
| 119544 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=545 bgcolor=#F1F1F1
| 119545 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=546 bgcolor=#F1F1F1
| 119546 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=547 bgcolor=#F1F1F1
| 119547 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=548 bgcolor=#F1F1F1
| 119548 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=549 bgcolor=#FAFAFA
| 119549 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=550 bgcolor=#F1F1F1
| 119550 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=551 bgcolor=#F1F1F1
| 119551 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=552 bgcolor=#F1F1F1
| 119552 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=553 bgcolor=#F1F1F1
| 119553 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=554 bgcolor=#F1F1F1
| 119554 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=555 bgcolor=#F1F1F1
| 119555 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=556 bgcolor=#F1F1F1
| 119556 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=557 bgcolor=#F1F1F1
| 119557 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=558 bgcolor=#F1F1F1
| 119558 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=559 bgcolor=#F1F1F1
| 119559 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=560 bgcolor=#F1F1F1
| 119560 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=561 bgcolor=#F1F1F1
| 119561 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=562 bgcolor=#F1F1F1
| 119562 ||  || 10 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=563 bgcolor=#FAFAFA
| 119563 ||  || 11 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=564 bgcolor=#F1F1F1
| 119564 ||  || 11 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=565 bgcolor=#F1F1F1
| 119565 ||  || 12 nov 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=566 bgcolor=#FAFAFA
| 119566 ||  || 12 nov 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=567 bgcolor=#F1F1F1
| 119567 ||  || 9 nov 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=568 bgcolor=#F1F1F1
| 119568 ||  || 15 nov 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=569 bgcolor=#F1F1F1
| 119569 ||  || 10 nov 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel || Phocaea || 
|-id=570 bgcolor=#F1F1F1
| 119570 ||  || 11 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=571 bgcolor=#F1F1F1
| 119571 ||  || 12 nov 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=572 bgcolor=#FAFAFA
| 119572 ||  || 15 nov 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=573 bgcolor=#F1F1F1
| 119573 ||  || 15 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=574 bgcolor=#F1F1F1
| 119574 ||  || 15 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=575 bgcolor=#F1F1F1
| 119575 ||  || 15 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=576 bgcolor=#F1F1F1
| 119576 ||  || 15 nov 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=577 bgcolor=#F1F1F1
| 119577 ||  || 15 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=578 bgcolor=#F1F1F1
| 119578 ||  || 15 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=579 bgcolor=#F1F1F1
| 119579 ||  || 15 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=580 bgcolor=#F1F1F1
| 119580 ||  || 12 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=581 bgcolor=#F1F1F1
| 119581 ||  || 12 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=582 bgcolor=#F1F1F1
| 119582 ||  || 12 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=583 bgcolor=#F1F1F1
| 119583 ||  || 12 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=584 bgcolor=#F1F1F1
| 119584 ||  || 12 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=585 bgcolor=#F1F1F1
| 119585 ||  || 12 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=586 bgcolor=#F1F1F1
| 119586 ||  || 12 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=587 bgcolor=#F1F1F1
| 119587 ||  || 12 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=588 bgcolor=#F1F1F1
| 119588 ||  || 12 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=589 bgcolor=#F1F1F1
| 119589 ||  || 12 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=590 bgcolor=#F1F1F1
| 119590 ||  || 12 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=591 bgcolor=#FAFAFA
| 119591 ||  || 12 nov 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=592 bgcolor=#F1F1F1
| 119592 ||  || 15 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=593 bgcolor=#F1F1F1
| 119593 ||  || 14 nov 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=594 bgcolor=#F1F1F1
| 119594 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=595 bgcolor=#F1F1F1
| 119595 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=596 bgcolor=#FAFAFA
| 119596 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=597 bgcolor=#F1F1F1
| 119597 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=598 bgcolor=#F1F1F1
| 119598 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=599 bgcolor=#F1F1F1
| 119599 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=600 bgcolor=#F1F1F1
| 119600 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

119601–119700 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 119601 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=602 bgcolor=#F1F1F1
| 119602 ||  || 24 nov 2001 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo || — || 
|-id=603 bgcolor=#F1F1F1
| 119603 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=604 bgcolor=#F1F1F1
| 119604 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=605 bgcolor=#F1F1F1
| 119605 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=606 bgcolor=#F1F1F1
| 119606 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=607 bgcolor=#F1F1F1
| 119607 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=608 bgcolor=#FAFAFA
| 119608 ||  || 27 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=609 bgcolor=#F1F1F1
| 119609 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=610 bgcolor=#F1F1F1
| 119610 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=611 bgcolor=#F1F1F1
| 119611 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=612 bgcolor=#F1F1F1
| 119612 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=613 bgcolor=#F1F1F1
| 119613 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=614 bgcolor=#F1F1F1
| 119614 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=615 bgcolor=#FAFAFA
| 119615 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=616 bgcolor=#F1F1F1
| 119616 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=617 bgcolor=#F1F1F1
| 119617 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || Flora || 
|-id=618 bgcolor=#FAFAFA
| 119618 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=619 bgcolor=#FAFAFA
| 119619 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=620 bgcolor=#FAFAFA
| 119620 ||  || 18 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=621 bgcolor=#F1F1F1
| 119621 ||  || 18 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=622 bgcolor=#F1F1F1
| 119622 ||  || 17 nov 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=623 bgcolor=#F1F1F1
| 119623 ||  || 19 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=624 bgcolor=#F1F1F1
| 119624 ||  || 20 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=625 bgcolor=#F1F1F1
| 119625 ||  || 20 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=626 bgcolor=#F1F1F1
| 119626 ||  || 21 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=627 bgcolor=#F1F1F1
| 119627 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=628 bgcolor=#F1F1F1
| 119628 ||  || 16 nov 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=629 bgcolor=#E3E3E3
| 119629 ||  || 17 nov 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=630 bgcolor=#F1F1F1
| 119630 ||  || 5 dez 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=631 bgcolor=#F1F1F1
| 119631 ||  || 7 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=632 bgcolor=#F1F1F1
| 119632 ||  || 8 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=633 bgcolor=#F1F1F1
| 119633 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=634 bgcolor=#F1F1F1
| 119634 ||  || 13 dez 2001 || Oaxaca || J. M. Roe || — || 
|-id=635 bgcolor=#F1F1F1
| 119635 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=636 bgcolor=#F1F1F1
| 119636 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=637 bgcolor=#F1F1F1
| 119637 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=638 bgcolor=#FAFAFA
| 119638 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=639 bgcolor=#F1F1F1
| 119639 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=640 bgcolor=#F1F1F1
| 119640 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=641 bgcolor=#F1F1F1
| 119641 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=642 bgcolor=#F1F1F1
| 119642 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=643 bgcolor=#F1F1F1
| 119643 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=644 bgcolor=#F1F1F1
| 119644 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=645 bgcolor=#F1F1F1
| 119645 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=646 bgcolor=#F1F1F1
| 119646 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=647 bgcolor=#F1F1F1
| 119647 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=648 bgcolor=#F1F1F1
| 119648 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=649 bgcolor=#F1F1F1
| 119649 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=650 bgcolor=#F1F1F1
| 119650 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=651 bgcolor=#F1F1F1
| 119651 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=652 bgcolor=#F1F1F1
| 119652 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=653 bgcolor=#FAFAFA
| 119653 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=654 bgcolor=#F1F1F1
| 119654 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=655 bgcolor=#F1F1F1
| 119655 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=656 bgcolor=#F1F1F1
| 119656 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=657 bgcolor=#F1F1F1
| 119657 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=658 bgcolor=#F1F1F1
| 119658 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=659 bgcolor=#F1F1F1
| 119659 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=660 bgcolor=#F1F1F1
| 119660 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=661 bgcolor=#FAFAFA
| 119661 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=662 bgcolor=#F1F1F1
| 119662 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=663 bgcolor=#F1F1F1
| 119663 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=664 bgcolor=#F1F1F1
| 119664 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=665 bgcolor=#F1F1F1
| 119665 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=666 bgcolor=#F1F1F1
| 119666 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=667 bgcolor=#F1F1F1
| 119667 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=668 bgcolor=#FAFAFA
| 119668 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=669 bgcolor=#FAFAFA
| 119669 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=670 bgcolor=#F1F1F1
| 119670 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=671 bgcolor=#F1F1F1
| 119671 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=672 bgcolor=#F1F1F1
| 119672 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=673 bgcolor=#F1F1F1
| 119673 ||  || 13 dez 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=674 bgcolor=#F1F1F1
| 119674 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=675 bgcolor=#F1F1F1
| 119675 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=676 bgcolor=#F1F1F1
| 119676 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=677 bgcolor=#FAFAFA
| 119677 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=678 bgcolor=#F1F1F1
| 119678 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=679 bgcolor=#FAFAFA
| 119679 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=680 bgcolor=#F1F1F1
| 119680 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=681 bgcolor=#F1F1F1
| 119681 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=682 bgcolor=#F1F1F1
| 119682 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=683 bgcolor=#F1F1F1
| 119683 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=684 bgcolor=#F1F1F1
| 119684 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=685 bgcolor=#F1F1F1
| 119685 ||  || 13 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=686 bgcolor=#F1F1F1
| 119686 ||  || 13 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=687 bgcolor=#F1F1F1
| 119687 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=688 bgcolor=#F1F1F1
| 119688 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=689 bgcolor=#F1F1F1
| 119689 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=690 bgcolor=#F1F1F1
| 119690 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=691 bgcolor=#F1F1F1
| 119691 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=692 bgcolor=#F1F1F1
| 119692 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=693 bgcolor=#F1F1F1
| 119693 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=694 bgcolor=#F1F1F1
| 119694 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=695 bgcolor=#F1F1F1
| 119695 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=696 bgcolor=#FAFAFA
| 119696 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=697 bgcolor=#FAFAFA
| 119697 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=698 bgcolor=#F1F1F1
| 119698 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=699 bgcolor=#F1F1F1
| 119699 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=700 bgcolor=#F1F1F1
| 119700 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

119701–119800 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 119701 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=702 bgcolor=#F1F1F1
| 119702 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=703 bgcolor=#F1F1F1
| 119703 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=704 bgcolor=#F1F1F1
| 119704 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=705 bgcolor=#FAFAFA
| 119705 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=706 bgcolor=#F1F1F1
| 119706 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=707 bgcolor=#E3E3E3
| 119707 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=708 bgcolor=#F1F1F1
| 119708 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=709 bgcolor=#E3E3E3
| 119709 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=710 bgcolor=#FAFAFA
| 119710 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=711 bgcolor=#F1F1F1
| 119711 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=712 bgcolor=#F1F1F1
| 119712 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=713 bgcolor=#F1F1F1
| 119713 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=714 bgcolor=#F1F1F1
| 119714 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=715 bgcolor=#F1F1F1
| 119715 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=716 bgcolor=#F1F1F1
| 119716 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=717 bgcolor=#F1F1F1
| 119717 ||  || 15 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=718 bgcolor=#F1F1F1
| 119718 ||  || 15 dez 2001 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=719 bgcolor=#F1F1F1
| 119719 ||  || 15 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=720 bgcolor=#F1F1F1
| 119720 ||  || 15 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=721 bgcolor=#F1F1F1
| 119721 ||  || 15 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=722 bgcolor=#E3E3E3
| 119722 ||  || 15 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=723 bgcolor=#F1F1F1
| 119723 ||  || 15 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=724 bgcolor=#F1F1F1
| 119724 ||  || 15 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=725 bgcolor=#F1F1F1
| 119725 ||  || 7 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=726 bgcolor=#F1F1F1
| 119726 ||  || 7 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=727 bgcolor=#F1F1F1
| 119727 ||  || 7 dez 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=728 bgcolor=#F1F1F1
| 119728 ||  || 9 dez 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=729 bgcolor=#F1F1F1
| 119729 ||  || 10 dez 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=730 bgcolor=#F1F1F1
| 119730 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=731 bgcolor=#F1F1F1
| 119731 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=732 bgcolor=#F1F1F1
| 119732 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=733 bgcolor=#F1F1F1
| 119733 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=734 bgcolor=#F1F1F1
| 119734 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=735 bgcolor=#F1F1F1
| 119735 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=736 bgcolor=#F1F1F1
| 119736 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=737 bgcolor=#F1F1F1
| 119737 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=738 bgcolor=#F1F1F1
| 119738 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=739 bgcolor=#F1F1F1
| 119739 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=740 bgcolor=#F1F1F1
| 119740 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=741 bgcolor=#F1F1F1
| 119741 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=742 bgcolor=#F1F1F1
| 119742 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=743 bgcolor=#F1F1F1
| 119743 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=744 bgcolor=#F1F1F1
| 119744 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=745 bgcolor=#F1F1F1
| 119745 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=746 bgcolor=#F1F1F1
| 119746 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=747 bgcolor=#FAFAFA
| 119747 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=748 bgcolor=#F1F1F1
| 119748 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=749 bgcolor=#F1F1F1
| 119749 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=750 bgcolor=#F1F1F1
| 119750 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=751 bgcolor=#F1F1F1
| 119751 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=752 bgcolor=#E3E3E3
| 119752 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=753 bgcolor=#E3E3E3
| 119753 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=754 bgcolor=#E3E3E3
| 119754 ||  || 17 dez 2001 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=755 bgcolor=#F1F1F1
| 119755 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=756 bgcolor=#F1F1F1
| 119756 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=757 bgcolor=#F1F1F1
| 119757 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=758 bgcolor=#F1F1F1
| 119758 ||  || 19 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=759 bgcolor=#E3E3E3
| 119759 ||  || 18 dez 2001 || Palomar || NEAT || Ursula || 
|-id=760 bgcolor=#F1F1F1
| 119760 ||  || 19 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=761 bgcolor=#F1F1F1
| 119761 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=762 bgcolor=#F1F1F1
| 119762 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=763 bgcolor=#F1F1F1
| 119763 ||  || 20 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=764 bgcolor=#F1F1F1
| 119764 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=765 bgcolor=#F1F1F1
| 119765 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=766 bgcolor=#E3E3E3
| 119766 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=767 bgcolor=#F1F1F1
| 119767 ||  || 18 dez 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=768 bgcolor=#F1F1F1
| 119768 ||  || 22 dez 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=769 bgcolor=#F1F1F1
| 119769 ||  || 22 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=770 bgcolor=#F1F1F1
| 119770 ||  || 22 dez 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=771 bgcolor=#F1F1F1
| 119771 ||  || 19 dez 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=772 bgcolor=#F1F1F1
| 119772 ||  || 8 jan 2002 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=773 bgcolor=#E3E3E3
| 119773 ||  || 11 jan 2002 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=774 bgcolor=#E3E3E3
| 119774 ||  || 7 jan 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=775 bgcolor=#E3E3E3
| 119775 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=776 bgcolor=#F1F1F1
| 119776 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=777 bgcolor=#F1F1F1
| 119777 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=778 bgcolor=#F1F1F1
| 119778 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=779 bgcolor=#F1F1F1
| 119779 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=780 bgcolor=#E3E3E3
| 119780 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=781 bgcolor=#E3E3E3
| 119781 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=782 bgcolor=#E3E3E3
| 119782 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=783 bgcolor=#E3E3E3
| 119783 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=784 bgcolor=#E3E3E3
| 119784 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=785 bgcolor=#E3E3E3
| 119785 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=786 bgcolor=#E3E3E3
| 119786 ||  || 11 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=787 bgcolor=#E3E3E3
| 119787 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=788 bgcolor=#F1F1F1
| 119788 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=789 bgcolor=#E3E3E3
| 119789 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=790 bgcolor=#F1F1F1
| 119790 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=791 bgcolor=#F1F1F1
| 119791 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=792 bgcolor=#E3E3E3
| 119792 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=793 bgcolor=#F1F1F1
| 119793 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=794 bgcolor=#E3E3E3
| 119794 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=795 bgcolor=#F1F1F1
| 119795 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=796 bgcolor=#FAFAFA
| 119796 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=797 bgcolor=#F1F1F1
| 119797 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=798 bgcolor=#E3E3E3
| 119798 ||  || 13 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=799 bgcolor=#F1F1F1
| 119799 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=800 bgcolor=#F1F1F1
| 119800 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

119801–119900 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 119801 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=802 bgcolor=#F1F1F1
| 119802 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=803 bgcolor=#F1F1F1
| 119803 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=804 bgcolor=#F1F1F1
| 119804 ||  || 13 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=805 bgcolor=#F1F1F1
| 119805 ||  || 13 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=806 bgcolor=#E3E3E3
| 119806 ||  || 13 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=807 bgcolor=#E3E3E3
| 119807 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=808 bgcolor=#E3E3E3
| 119808 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=809 bgcolor=#E3E3E3
| 119809 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=810 bgcolor=#E3E3E3
| 119810 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=811 bgcolor=#E3E3E3
| 119811 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=812 bgcolor=#E3E3E3
| 119812 ||  || 13 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=813 bgcolor=#F1F1F1
| 119813 ||  || 13 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=814 bgcolor=#E3E3E3
| 119814 ||  || 13 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=815 bgcolor=#E3E3E3
| 119815 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=816 bgcolor=#E3E3E3
| 119816 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=817 bgcolor=#E3E3E3
| 119817 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=818 bgcolor=#E3E3E3
| 119818 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=819 bgcolor=#E3E3E3
| 119819 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=820 bgcolor=#E3E3E3
| 119820 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=821 bgcolor=#E3E3E3
| 119821 ||  || 13 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=822 bgcolor=#F1F1F1
| 119822 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=823 bgcolor=#E3E3E3
| 119823 ||  || 22 jan 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=824 bgcolor=#E3E3E3
| 119824 ||  || 20 jan 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=825 bgcolor=#E3E3E3
| 119825 ||  || 18 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=826 bgcolor=#F1F1F1
| 119826 ||  || 18 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=827 bgcolor=#E3E3E3
| 119827 ||  || 18 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=828 bgcolor=#F1F1F1
| 119828 ||  || 22 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=829 bgcolor=#F1F1F1
| 119829 ||  || 23 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=830 bgcolor=#F1F1F1
| 119830 ||  || 23 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=831 bgcolor=#E3E3E3
| 119831 ||  || 19 jan 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=832 bgcolor=#F1F1F1
| 119832 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=833 bgcolor=#E3E3E3
| 119833 ||  || 3 fev 2002 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=834 bgcolor=#E3E3E3
| 119834 ||  || 3 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=835 bgcolor=#E3E3E3
| 119835 ||  || 4 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=836 bgcolor=#F1F1F1
| 119836 ||  || 8 fev 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem || Phocaea || 
|-id=837 bgcolor=#F1F1F1
| 119837 ||  || 8 fev 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem || — || 
|-id=838 bgcolor=#E3E3E3
| 119838 ||  || 9 fev 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=839 bgcolor=#E3E3E3
| 119839 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=840 bgcolor=#F1F1F1
| 119840 ||  || 5 fev 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=841 bgcolor=#F1F1F1
| 119841 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=842 bgcolor=#F1F1F1
| 119842 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=843 bgcolor=#E3E3E3
| 119843 ||  || 11 fev 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=844 bgcolor=#E3E3E3
| 119844 ||  || 5 fev 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=845 bgcolor=#E3E3E3
| 119845 ||  || 8 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=846 bgcolor=#F1F1F1
| 119846 ||  || 6 fev 2002 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=847 bgcolor=#E3E3E3
| 119847 ||  || 3 fev 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=848 bgcolor=#E3E3E3
| 119848 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=849 bgcolor=#F1F1F1
| 119849 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=850 bgcolor=#E3E3E3
| 119850 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=851 bgcolor=#E3E3E3
| 119851 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=852 bgcolor=#E3E3E3
| 119852 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=853 bgcolor=#F1F1F1
| 119853 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=854 bgcolor=#E3E3E3
| 119854 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=855 bgcolor=#E3E3E3
| 119855 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=856 bgcolor=#E3E3E3
| 119856 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=857 bgcolor=#E3E3E3
| 119857 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=858 bgcolor=#F1F1F1
| 119858 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=859 bgcolor=#E3E3E3
| 119859 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=860 bgcolor=#E3E3E3
| 119860 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=861 bgcolor=#E3E3E3
| 119861 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=862 bgcolor=#E3E3E3
| 119862 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=863 bgcolor=#E3E3E3
| 119863 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=864 bgcolor=#E3E3E3
| 119864 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=865 bgcolor=#E3E3E3
| 119865 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=866 bgcolor=#FFDAB5
| 119866 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=867 bgcolor=#E3E3E3
| 119867 ||  || 9 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=868 bgcolor=#E3E3E3
| 119868 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=869 bgcolor=#E3E3E3
| 119869 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=870 bgcolor=#E3E3E3
| 119870 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=871 bgcolor=#E3E3E3
| 119871 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=872 bgcolor=#E3E3E3
| 119872 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=873 bgcolor=#E3E3E3
| 119873 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=874 bgcolor=#E3E3E3
| 119874 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=875 bgcolor=#E3E3E3
| 119875 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=876 bgcolor=#E3E3E3
| 119876 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=877 bgcolor=#E3E3E3
| 119877 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=878 bgcolor=#DFDFFF
| 119878 ||  || 7 fev 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie || — || 
|-id=879 bgcolor=#E3E3E3
| 119879 ||  || 11 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=880 bgcolor=#E3E3E3
| 119880 ||  || 11 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=881 bgcolor=#E3E3E3
| 119881 ||  || 11 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=882 bgcolor=#F1F1F1
| 119882 ||  || 11 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=883 bgcolor=#F1F1F1
| 119883 ||  || 11 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Themis || 
|-id=884 bgcolor=#E3E3E3
| 119884 ||  || 11 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=885 bgcolor=#E3E3E3
| 119885 ||  || 13 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=886 bgcolor=#E3E3E3
| 119886 ||  || 15 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=887 bgcolor=#F1F1F1
| 119887 ||  || 4 fev 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=888 bgcolor=#E3E3E3
| 119888 ||  || 6 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=889 bgcolor=#E3E3E3
| 119889 ||  || 6 fev 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=890 bgcolor=#E3E3E3
| 119890 ||  || 6 fev 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie || — || 
|-id=891 bgcolor=#F1F1F1
| 119891 ||  || 7 fev 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=892 bgcolor=#E3E3E3
| 119892 ||  || 7 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=893 bgcolor=#E3E3E3
| 119893 ||  || 8 fev 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || Brangane || 
|-id=894 bgcolor=#E3E3E3
| 119894 ||  || 8 fev 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=895 bgcolor=#E3E3E3
| 119895 ||  || 8 fev 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=896 bgcolor=#E3E3E3
| 119896 ||  || 8 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=897 bgcolor=#E3E3E3
| 119897 ||  || 7 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=898 bgcolor=#E3E3E3
| 119898 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=899 bgcolor=#E3E3E3
| 119899 ||  || 12 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=900 bgcolor=#E3E3E3
| 119900 ||  || 6 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|}

119901–120000 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 119901 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=902 bgcolor=#F1F1F1
| 119902 ||  || 19 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=903 bgcolor=#E3E3E3
| 119903 ||  || 12 mar 2002 || Farpoint || G. Hug || — || 
|-id=904 bgcolor=#E3E3E3
| 119904 ||  || 6 mar 2002 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=905 bgcolor=#FFDAB5
| 119905 ||  || 14 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=906 bgcolor=#E3E3E3
| 119906 ||  || 11 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=907 bgcolor=#F1F1F1
| 119907 ||  || 14 mar 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=908 bgcolor=#E3E3E3
| 119908 ||  || 5 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=909 bgcolor=#E3E3E3
| 119909 ||  || 9 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=910 bgcolor=#E3E3E3
| 119910 ||  || 9 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=911 bgcolor=#E3E3E3
| 119911 ||  || 10 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=912 bgcolor=#F1F1F1
| 119912 ||  || 12 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=913 bgcolor=#E3E3E3
| 119913 ||  || 13 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=914 bgcolor=#E3E3E3
| 119914 ||  || 13 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=915 bgcolor=#E3E3E3
| 119915 ||  || 10 mar 2002 || Haleakalā || NEAT || Brangane || 
|-id=916 bgcolor=#E3E3E3
| 119916 ||  || 9 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=917 bgcolor=#E3E3E3
| 119917 ||  || 9 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=918 bgcolor=#E3E3E3
| 119918 ||  || 9 mar 2002 || Socorro || LINEAR || Pallas || 
|-id=919 bgcolor=#E3E3E3
| 119919 ||  || 9 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=920 bgcolor=#E3E3E3
| 119920 ||  || 9 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=921 bgcolor=#E3E3E3
| 119921 ||  || 6 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=922 bgcolor=#E3E3E3
| 119922 ||  || 10 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || Pallas || 
|-id=923 bgcolor=#E3E3E3
| 119923 ||  || 11 mar 2002 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=924 bgcolor=#E3E3E3
| 119924 ||  || 12 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=925 bgcolor=#E3E3E3
| 119925 ||  || 12 mar 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=926 bgcolor=#E3E3E3
| 119926 ||  || 13 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=927 bgcolor=#E3E3E3
| 119927 ||  || 14 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=928 bgcolor=#E3E3E3
| 119928 ||  || 12 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=929 bgcolor=#E3E3E3
| 119929 ||  || 24 mar 2002 || Kvistaberg || UDAS || — || 
|-id=930 bgcolor=#E3E3E3
| 119930 ||  || 20 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=931 bgcolor=#E3E3E3
| 119931 ||  || 20 mar 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=932 bgcolor=#E3E3E3
| 119932 ||  || 30 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=933 bgcolor=#E3E3E3
| 119933 || 2002 GN || 3 abr 2002 || Kvistaberg || UDAS || — || 
|-id=934 bgcolor=#F1F1F1
| 119934 ||  || 10 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=935 bgcolor=#E3E3E3
| 119935 ||  || 15 abr 2002 || Palomar || NEAT || Pallas || 
|-id=936 bgcolor=#E3E3E3
| 119936 ||  || 15 abr 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=937 bgcolor=#E3E3E3
| 119937 ||  || 5 abr 2002 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=938 bgcolor=#E3E3E3
| 119938 ||  || 5 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=939 bgcolor=#E3E3E3
| 119939 ||  || 8 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=940 bgcolor=#F1F1F1
| 119940 ||  || 10 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=941 bgcolor=#E3E3E3
| 119941 ||  || 11 abr 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=942 bgcolor=#E3E3E3
| 119942 ||  || 12 abr 2002 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=943 bgcolor=#E3E3E3
| 119943 ||  || 14 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=944 bgcolor=#E3E3E3
| 119944 ||  || 10 abr 2002 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=945 bgcolor=#E3E3E3
| 119945 ||  || 4 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || Juno || 
|-id=946 bgcolor=#E3E3E3
| 119946 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=947 bgcolor=#E3E3E3
| 119947 ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=948 bgcolor=#F1F1F1
| 119948 ||  || 5 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=949 bgcolor=#E3E3E3
| 119949 || 2002 KD || 16 mai 2002 || Fountain Hills || Fountain Hills Obs. || — || 
|-id=950 bgcolor=#E3E3E3
| 119950 ||  || 16 mai 2002 || Haleakalā || NEAT || Juno || 
|-id=951 bgcolor=#DFDFFF
| 119951 ||  || 17 mai 2002 || Palomar || C. Trujillo, M. E. Brown || — || 
|-id=952 bgcolor=#E3E3E3
| 119952 ||  || 9 jun 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=953 bgcolor=#FAFAFA
| 119953 || 2002 ML || 17 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=954 bgcolor=#FAFAFA
| 119954 ||  || 9 jul 2002 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=955 bgcolor=#FAFAFA
| 119955 ||  || 17 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=956 bgcolor=#DFDFFF
| 119956 ||  || 10 ago 2002 || Cerro Tololo || M. W. Buie || Vesta || 
|-id=957 bgcolor=#FAFAFA
| 119957 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=958 bgcolor=#FAFAFA
| 119958 ||  || 7 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=959 bgcolor=#FAFAFA
| 119959 ||  || 26 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=960 bgcolor=#FAFAFA
| 119960 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=961 bgcolor=#FAFAFA
| 119961 ||  || 2 out 2002 || Campo Imperatore || CINEOS || Juno || 
|-id=962 bgcolor=#FAFAFA
| 119962 ||  || 5 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=963 bgcolor=#FAFAFA
| 119963 ||  || 7 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=964 bgcolor=#FAFAFA
| 119964 ||  || 8 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=965 bgcolor=#FAFAFA
| 119965 ||  || 10 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=966 bgcolor=#FAFAFA
| 119966 ||  || 10 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=967 bgcolor=#FAFAFA
| 119967 Daniellong ||  || 4 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=968 bgcolor=#FAFAFA
| 119968 || 2002 UF || 18 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=969 bgcolor=#FAFAFA
| 119969 ||  || 30 out 2002 || Kvistaberg || UDAS || — || 
|-id=970 bgcolor=#FAFAFA
| 119970 ||  || 5 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=971 bgcolor=#FAFAFA
| 119971 ||  || 7 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=972 bgcolor=#FAFAFA
| 119972 ||  || 14 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=973 bgcolor=#FAFAFA
| 119973 ||  || 11 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=974 bgcolor=#FAFAFA
| 119974 ||  || 15 nov 2002 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=975 bgcolor=#FAFAFA
| 119975 ||  || 15 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=976 bgcolor=#BDFFBD
| 119976 ||  || 7 nov 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie || — || 
|-id=977 bgcolor=#FAFAFA
| 119977 ||  || 23 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=978 bgcolor=#FAFAFA
| 119978 ||  || 24 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=979 bgcolor=#DFDFFF
| 119979 ||  || 16 nov 2002 || Palomar || Palomar Obs. || — || 
|-id=980 bgcolor=#FAFAFA
| 119980 ||  || 2 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=981 bgcolor=#F1F1F1
| 119981 ||  || 1 dez 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=982 bgcolor=#FAFAFA
| 119982 ||  || 5 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=983 bgcolor=#FAFAFA
| 119983 ||  || 7 dez 2002 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec || — || 
|-id=984 bgcolor=#FAFAFA
| 119984 ||  || 10 dez 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=985 bgcolor=#FAFAFA
| 119985 ||  || 10 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=986 bgcolor=#FAFAFA
| 119986 ||  || 10 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=987 bgcolor=#F1F1F1
| 119987 ||  || 10 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=988 bgcolor=#F1F1F1
| 119988 ||  || 11 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=989 bgcolor=#FAFAFA
| 119989 ||  || 11 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=990 bgcolor=#FAFAFA
| 119990 ||  || 11 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=991 bgcolor=#FAFAFA
| 119991 ||  || 11 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=992 bgcolor=#F1F1F1
| 119992 ||  || 12 dez 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=993 bgcolor=#FAFAFA
| 119993 ||  || 5 dez 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie || — || 
|-id=994 bgcolor=#FAFAFA
| 119994 || 2002 YJ || 27 dez 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=995 bgcolor=#FAFAFA
| 119995 || 2002 YU || 27 dez 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=996 bgcolor=#FAFAFA
| 119996 ||  || 27 dez 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=997 bgcolor=#FAFAFA
| 119997 ||  || 28 dez 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=998 bgcolor=#FAFAFA
| 119998 ||  || 28 dez 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=999 bgcolor=#FAFAFA
| 119999 ||  || 28 dez 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=000 bgcolor=#FAFAFA
| 120000 ||  || 31 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

Ligações externas 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (115001)–(120000) (IAU Minor Planet Center)

119